Thomas Tresham (? – 1471) – politico inglese
 Thomas Tresham (? – 1559) – politico inglese
 Thomas Tresham (? – 1605) – politico inglese